Langos bezeichnet in ähnlicher Schreibweise:

 den Familiennamen des tschechoslowakischen Ministers und Dissidenten Ján Langoš
 eine ungarische Brotspezialität, siehe Lángos